Zieleniec ist ein polnischer Orts- und ein tschechischer Familienname:

Polnischer Ortsname:
 Zieleniec (Duszniki-Zdrój), Stadtteil von Duszniki-Zdrój, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Bad Reinerz, Kreis Glatz, Schlesien
 Zieleniec (Gorzów Wielkopolski), Stadtteil von Gorzów Wielkopolski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945 Roßwiese, Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg

sowie:

(Woiwodschafts-ABC:)
 Zieleniec (Wielbark), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 (Groß) Radzienen, 1938 bis 1945 Hügelwalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Zieleniec (Nowe Ostrowy), Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Zieleniec (Milanów), Powiat Parczewski, Woiwodschaft Lublin
 Zieleniec (Gostynin),  Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien
 Zieleniec (Pokój), Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1936 Gründorf, 1936 bis 1945 Stobertal, Kreis Oppeln, Schlesien

Siehe auch: Zieleniec Mały

Tschechischer Familienname:
 Josef Zieleniec (* 1946), tschechischer Politiker, MdEP